Webbrowser, een computerprogramma om webpagina's te bekijken (vaak afgekort als browser)
 File browser of bestandsbeheerder, een computerprogramma om bestanden te organiseren

Zie ook 
 BrowserChoice.eu
 Browserkaper
 Browser sniffing
 Browserspel, een computerspel in een webbrowser
 Lijst van webbrowsers
 Populariteit van browsers (browseroorlog)